Hannity steht für:
 Hannity (Fernsehsendung), US-amerikanische Polit-Talkshow auf dem Sender Fox News Channel

Hannity ist der Familienname folgender Personen:

 Sean Hannity (* 1961), US-amerikanischer Radio- und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Hannity’s America, ehemalige Polit-Talkshow auf dem Sender Fox News Channel
 Hannity & Colmes, ehemalige Polit-Talkshow auf dem Sender Fox News Channel